Umspannwerk steht für:
 Umspannwerk, Bauwerk zur Versorgung mit Elektrizität

Siehe auch: